Hanna Michalak – profesor nauk technicznych
 Hanna Magdalena Michalak – profesor sztuk muzycznych
 Hanna Michalak (architektka) – doktor habilitowana sztuk plastycznych